Längdhopp för damer vid olympiska sommarspelen 1988 i Seoul avgjordes den 29 september.

Medaljörer

Resultat

Final

Icke-kvalificerade

Referenser 
 Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1988